Румынский лей
Октановое число-RON